Le Meilleur des mondes peut faire référence à :

Le Meilleur des mondes (1932), un roman d'Aldous Huxley.
 Le Meilleur des mondes (1980), téléfilm adapté du roman, avec Bud Cort. 
 Le Meilleur des mondes (1998), un téléfilm tiré du roman d'Huxley avec Peter Gallagher.
 Le Meilleur des mondes, une revue d'opinion trimestrielle sur l'actualité politique internationale ayant paru de 2006 à 2008.

Voir aussi 
 le Meilleur des mondes possibles, formule de Voltaire dans son conte philosophique Candide, faisant référence au providentialisme et à Gottfried Wilhelm Leibniz.
 Le Meilleur des mondes possible (1973), un film anglo-américain réalisé par Lindsay Anderson.